A temporada 2010 foi a primeira edição da Fórmula Futuro Fiat. O campeão foi o carioca Nicolas Costa.

Classificação 

* Terminou com menos de 75% de voltas minimas para classificar.

Racing Festival